Валленберг, Аксель (1898—1996) — шведский скульптор.
 Валленберг, Рауль (1912—1947) — шведский дипломат, спасший жизни десятков тысяч венгерских евреев в период Холокоста.
 Валленберг, Эрик (1915—1999) — шведский изобретатель.

 Валленберг — опера эстонского композитора Эркки-Свена Тююра.

См. также 
 Валенберг
 Семейство Валленбергов